Mark Higgins (Isle of Man, 21 mei 1971) is een Brits rallyrijder. Zijn broer David Higgins is ook een rallyrijder.

Carrière 

Mark Higgins begon zijn carrière in de autosport op 9-jarige leeftijd in karten. Zijn debuut in de rallysport volgde in 1988, en twee jaar later maakte hij ook zijn eerste optreden in het Wereldkampioenschap Rally. Higgins bleef echter voornamelijk actief in het Brits rallykampioenschap, die hij in 1997 met een Nissan Sunny wist te winnen. In het seizoen 1998 was hij met Nissan ook actief in het WK Rally (Nissan laatste project daarin als fabrieksteam) met de Formule 2 Nissan Almera Kit Car.

Higgins maakte in latere jaren ook gastoptredens voor de fabrieksinschrijving van Ford met de Ford Focus RS WRC. Hij behaalde zijn eerste WK-kampioenschapspunt in Groot-Brittannië in 2002, waar hij als zesde eindigde. Daarna was hij voornamelijk actief in Groep N materiaal. Hij won het Brits kampioenschap nog eens in 2005 en 2006. Tegenwoordig rijdt hij in het Asia Pacific Rally Championship. Higgins keerde terug in het WK tijdens de Rally van Groot-Brittannië in 2013, waar hij met een Ford Fiesta R5 binnen de punten als tiende over de streep kwam.

Complete resultaten in het Wereldkampioenschap Rally

Overzicht van deelnames

Externe links 
 Profiel op Rallybase.nl
 Profiel op eWRC-results.com

Brits rallycoureur